Янцевичи — деревня, Дитвянский сельсовет Лидского района Гродненской области Белоруссии.
 Янцевичи — хутор, Дитвянский сельсовет Лидского района Гродненской области Белоруссии.